Przeczno (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Toruński, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Przeczno (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Choszczeński, woiwodschap West-Pommeren